Румунија има више значења:
 Румунија
 Румунија (име)

или:
 Краљевина Румунија
 Велика Румунија

Види још 
 Романија (вишезначна одредница)